

Bosznia-Hercegovina
Barići falu Teslić községben

Horvátország
Barići falu Višnjan községben Isztria megyében